Fábrica de elementos superpesados (; sigla: SHEF) é um dispositivo para caçar elementos químicos superpesados localizado em Dubna, no Instituto Central de Investigações Nucleares da Rússia. Ele consistirá de um acelerador de partículas chamado ciclotron DC-280, assim como detectores e espectrômetros, que separam partículas com uma massa desejada.  A fábrica de elementos superpesados de US $ 60 milhões visa criar novos elementos que estendem a tabela periódica colidindo um feixe de núcleos com um alvo. A SHEF possui um acelerador que aciona os feixes de íons que atingem o alvo 10 vezes mais que o seu antecessor. SHEF vai começar a procurar o elemento 119, 120, ou ambos em abril de 2019. Comparado com aceleradores anteriores, o SHEF tem um feixe mais intenso, que é acelerado a cerca de um décimo da velocidade da luz em um espaço pequeno.

Tabela Periódica dos Elementos estendida
Os símbolos azuis colocados acima das colunas representam a quantidade de elétrons preenchida no subnível mais energético do elemento. Em vermelho, mostra-se o período, ou seja, a camada de valência do átomo.

Ciência e tecnologia na Rússia
Aceleradores de partículas